Голицыно — топоним:

Азербайджан 

 Голицыно — прежнее название села Гюнешли Шамкирского района.

Россия 
 Голицыно — город в Одинцовском районе Московской области.
 Голицыно — село в Нижнеломовском районе Пензенской области.
 Голицыно — село в Новобурасском районе Саратовской области.
 Голицыно — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Голицыно — село в Самойловском районе Саратовской области.
 Голицыно — село в Никифоровском районе Тамбовской области.
 Голицыно — городское поселение в Одинцовском районе Московской области.
Голицыно — железнодорожная станция Смоленского направления МЖД;
Голицыно — до 1918 года название села Урицкое в Лысогорском районе Саратовской области.

Турция 
 Голицыно — прежнее название села Демиркент района Акьяка ила Карс.

См. также 
 Голицыно-2
 Голицино